El Torneig de Katowice 2016, conegut oficialment com a Katowice Open 2016, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura interior que pertany als International Tournaments de la WTA. La quarta edició del torneig es va celebrar entre el 4 i el 10 d'abril de 2016 al Spodek de Katowice, Polònia.

La tennista eslovaca Dominika Cibulková guanyar el cinquè títol de la seva carrera, dos anys després de l'anterior. La seva rival, la italiana Camila Giorgi, va disputar la final per tercera ocasió consecutiva i novament es quedà a les portes del títol.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2016
WTA Tour 2016